

Rang
 commandeur (koloniaal bestuurder), bestuurder van een gebied van de Vereenigde Oostindische of Westindische Compagnie
 commandeur (marine), bepaalde rang bij de marine
 commandeur (ridderorde), bepaalde rang in een ridderorde

Voorwerp
 commandeur (fiets), fietsonderdeel waarmee de versnellingen worden bediend

Achternaam
 Jacques Commandeur, Nederlands acteur
 Olga Commandeur, voormalige Nederlands atlete
 Willem Commandeur (1919-1966), beeldhouwer, kunstschilder en tekenaar